2385 Mustel – asteroide della fascia principale
 Alphonse Mustel – compositore e musicista francese
 August Mustel – inventore e musicista francese